Села:
 Рудківці — Львівська область, Стрийський район
 Рудківці — Хмельницька область, Новоушицький район